Tanzania 
Kisesa – circoscrizione della regione di Mwanza
Kisesa – circoscrizione della regione del Simiyu